Arsin  steht für 

 Arsenwasserstoff, einer chemischen Verbindung
 Arsin (Einheit), eine ungarische Elle
 Arsin (Trabzon), türkische Stadt